Štore
Heidi Støre
iTunes Store
PlayStation Store
App Store
Apple Store
Comic Store
Bond Store
SBT Store
Saraiva Mega Store
Microsoft Store
App Store (iOS)
Den Store Badedag
Mac App Store
Burnt Store Marina
Who's Minding the Store?

Desambiguação